Il singolare del torneo di tennis Antwerp Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Peter Wessels che si è ritirato sul punteggio di 5-3.

Teste di serie 

 Edwin Kempes (semifinali)
 Peter Wessels (finale)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Attila Sávolt (primo turno)

 Dick Norman (Campione)
 Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Diego Moyano (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Antwerp Challenger 2001